Рикарду (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Рикарду, Жан (1932—2016) — французский писатель и литературный критик.
 Рикарду, Жуан (род. 1970) — ангольский футболист, вратарь. Выступал за сборную Анголы.

Прозвище 
 Рикарду (настоящее имя Рикарду Перейра; род. 1976) — португальский футболист, вратарь.